Il singolare  del Nord LB Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Óscar Hernández era il detentori del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Ivan Serheev.

Michail Kukuškin ha battuto in finale Marcos Daniel, che si è ritirato sul punteggio di 6–2, 3–0.

Teste di serie

  Pablo Cuevas (ritiro)
  Andreas Beck (primo turno)
  Dustin Brown (primo turno)
  Igor' Kunicyn (primo turno)

 Marcos Daniel (finale, ritiro)
 Daniel Köllerer (primo turno)
 Grega Žemlja (primo turno)
 Michail Kukuškin (campione)
 Marsel İlhan (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Nord LB Open 2010